Иоанна — женское имя, являющееся женской формой мужского имени Иоанн, происходящего от древнееврейского имени יוֹחָנָן (Yochanan) — «Бог миловал». Аналоги имени в некоторых западноевропейских языках — Джоанна, Жанна, Джейн. Иоанна — также традиционная православная форма имени, закрепившегося в русском языке как Ивана.

Носительницы, известные по имени

Королевы 
 Иоанна Английская (1165—1199) — сначала королева Сицилии, позже графиня Тулузы.
 Иоанна (Жанна) Наваррская (1270—1305) — французская королева, жена Филиппа IV Красивого.
 Иоанна (Жанна) Бургундская (1291—1330) — французская королева, жена Филиппа V Длинного.
 Иоанна (Жанна) Эврё (1310—1371) — французская королева, жена Карла IV Красивого.
 Иоанна (Жанна) Бургундская (1293—1348) — французская королева, жена Филиппа VI Валуа.
 Иоанна (Жанна) Оверньская (1326—1360) — французская королева, жена Иоанна II Доброго.
 Иоанна (Жанна) Бурбонская (1338—1378) — французская королева, жена Карла V Мудрого.
 Иоанна (Жанна) Французская (1464—1505) — французская королева, жена Людовика XII, католическая святая.
 Иоанна (Джоанна) Бофор (1404—1445) — шотландская королева.
 Иоанна (Джованна) I (1343—1382) — неаполитанская королева.
 Иоанна (Джованна) II (1414—1435) — неаполитанская королева.
 Иоанна (Хуана) Безумная (1479—1555) — кастильская королева, дочь Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской.
 Иоанна II (1312—1349) — королева Наварры.
 Иоанна III (1528—1572) — королева Наварры.
 Иоанна Австрийская (1547—1578) — младшая дочь императора Фердинанда I и Анны Ягеллонки, великая герцогиня Тосканская.

Святые 
 Иоанна Мироносица — ученица Иисуса Христа
 Иоанна де Шанталь (1572—1641) — католическая святая.
 Джанна Беретта Молла (1922—1962) — католическая святая, первая канонизированная замужняя женщина Нового времени.

Прочее 
 Папесса Иоанна — вымышленный исторический персонаж.
 Иоанна (1344—1387) — последняя герцогиня Дураццо.

Страницы значений:Тёзки